Proposición hace referencia a varios artículos:

 Proposición, entidad portadora de valor de verdad.
 Proposición u Oración (gramática), aquella que ha ganado su independencia sintáctica al verse integrada mediante un nexo en una unidad mayor, por lo general por relaciones de coordinación o subordinación.
 Proposición (derecho), una de las formas de participación intentada en el delito, junto con la conspiración y la provocación; además de las formas de participación delictivas (cooperaciones  complicidad e inducción).
 La Proposición (The Proposal), película estadounidense dirigida por Anne Fletcher.